Sršen je lahko:
 Sršen, velika, čebeli podobna žuželka
 Sršen, priimek več znanih ljudi